Babych ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Babych (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Wayne Babych (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Babić
 Babich
 Babitsch